Benoît Assou-Ekotto – calciatore camerunese
 Mathieu Assou-Ekotto – calciatore camerunese